Борис Августович Берзиньш (, 7 октября 1930, Рига — 11 февраля 2002 года, Рига) — советский и латвийский художник, живописец, график и педагог. Народный художник Латвийской ССР (1989), член-корреспондент Академии художеств СССР (1988).

В 1947−1952 годах Борис Берзиньш учился в Рижской художественной школе имени Яниса Розентала.

В 1952 году поступил в Академию художеств Латвийской ССР и закончил её в 1959 году.

С 1955 года участвует в выставках. С 1961 года — член Союза художников.

Начиная с 1964 года преподает в Латвийской академии художеств.

В 1973 году состоялась первая персональная выставка художника в Латвийском национальном музее (всего на счету художника около 50 коллективных и 15 персональных выставок).

Борис Берзиньш — кавалер Ордена Трех звезд, пожизненный стипендиат Государственного фонда капитала культуры, получил приз Спидолы Латвийского фонда культуры за пожизненный вклад в искусство.

В 2002 году по завещанию художника все работы были переданы Латвийскому национальному музею.

Персональные выставки при жизни художника 
 1973 — Латвийский Национальный Музей, Рига
 1974 — Персональные выставки сместе с Расмой Брузите в музеях Лиепаи и Кулдиги, Латвия.
 1981 — Музей истории Доле, остров Доле, Латвия
 198? — Союз архитекторов, Рига, Латвия
 1984 — культурный центр в Айвиексте, Латвия
 1989 — Картинная галерея в Челябинске, Россия
 1990 — Академия искусств СССР, Москва, Россия
 1990 — Дом советской науки, культуры и искусства, Дели, Индия
 1992 — галерея «Колонна», Рига, Латвия
 1994 — галерея «Бастейс», Рига, Латвия
 1996 — Бауский региональный и художественный музей
 1998 — галерея Даугава, Рига, Латвия
 2001 — галерея Даугава, Рига, Латвия

Примечания

Литература 
 10 художников Латвии: Оярс Аболс, Борис Берзинь, Рита Валнере, Эдвард Грубе, Индулис Заринь, Улдис Земзарис, Эдгар Илтнер, Лаймдот Мурниек, Херберт Силиньш, Джемма Скулме. Каталог выставки. Издатель: Союз художников СССР, Союз художников Латвийской ССР, Москва: Советский художник, 1979. — 70 стр. с иллюстрациями. Авт. вступ. ст. и аннотаций И. Нефёдова.
 Boriss Berziņš. — Riga: Neputns. 2003.

Ссылки 
 
 Laima Slava Boriss Bērziņš VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS
 Роман ШТЕРН ББ — не Брижит Бардо, а Борис Берзиньш d-pils.lv
 Мемориальная коллекция Бориса Берзиньша
 Boriss Berziņš-gallery.lv

Художники Латвии
Художники СССР
Члены Союза художников Латвийской ССР